Geografia:
Horcajo (Madrid), barri de Madrid en el districte de Moratalaz.
Horcajo (Càceres) pedania del municipi de Pinofranqueado, província de Càceres.
Horcajo Medianero, municipi de la província de Salamanca.
Horcajo de Montemayor, municipi de la província de Salamanca.
Horcajo de la Sierra, municipi de la Comunitat de Madrid.
Horcajo de Santiago, municipi de la província de Conca.
Horcajo de los Montes, municipi de la província de Ciudad Real.
Horcajo de las Torres, municipi de la província d'Àvila.

 Onomàstica:
Xavier Horcajo, llicenciat en periodisme i té un doctorat en ciències econòmiques.